El pueblo San José de Cocodite se encuentra ubicada en el Municipio Falcón, Península de Paraguaná, Estado Falcón, Venezuela.

Etimología 
En épocas remotas el pueblo de San José de Cocodite estuvo habitado por indígenas, dirigidos por un cacique de nombre Cocodite, de allí se origina su nombre en honor al Cacique y se llama San José debido a una promesa realizada por un sacerdote católico llamado Aniceto Legarraga.

El sacerdote antes mencionado tenía su residencia en Suiza. El mismo tuvo que dejar ese país por motivos de guerra en un viaje largo y peligroso, en barco, el cual desembarco en el cabo San Román, península de Paraguaná. El sacerdote, al pisar tierras falconianas prometió a Dios construir una iglesia como forma de agradecimiento por haber llegado con vida a estas tierras. Esa iglesia fue construida en lo que hoy se conoce como San José de Cocodite.

Hijos ilustres 
En este poblado nacieron héroes que marcaron historia en Venezuela. El 15 de septiembre de 1594, en la población de San José de Cocodite, nace el General León Colina un héroe que se destacó en la Guerra Federal y el General José del Rosario González un héroe de la guerra de la Independencia venezolana.

Sectores de San José de Cocodite 

 Sector Montecano
 Sector La Luz
 Sector El Recreo
 Sector El Rosao
 Sector La ciénega
 
 Sector Mónica
 Sector Montaña
 Sector La Montañita
 Sector La Plaza
 Sector El Yacural
 Sector Sabaneta
 Sector El Pizarral
 Sector Cantaure
 Sector El Llano
 
Sector la Rosa

Límites 
Por el norte, la comunidad Azaro y Buenevara; por el sur, Buena Vista y Adaure; por el este, Pueblo Nuevo y Guacuira; por el oeste, Jadacaquiva e Isirito.

Gastronomía 
 Arepa pelada
 Queso de cabra
 Dulce de Leche
 Sopa de gallina y chivo
 Asadura
 Selse
 Tapirama
 Suero
 Chivo guisado

Reserva Biológica Montecano 

En 1987 se firma un convenio UNEFM la junta comunera de Cocodite e IVIC Bioma para el manejo de Montecano está iniciando estas actividades bajo la administración de Bioma. Desde 1995 El instituto Falconiano Para la invstigacion, la conservación y el desarrollo sostenible de las zonas Áridas y Costeras (INFALCOSTA) el Centro de Investigaciones en Ecología y Zonas Áridas (CIEZA-UNEFM) están encargados de cuidarla y mantenerla.

Fauna

Mamíferos 
Conejo, cachicamo, zorros, guirito, cunaguaro, mapurite y el ratón.

Aves 
Nombres populares de algunas aves locales:

Reptiles

Véase también 
 Venezuela
 Península de Paraguaná
 Municipio Falcón

Pueblos de Paraguaná